Янис Калныньш:
 Калниньш, Янис (1904—2000) — латвийский и канадский композитор, дирижёр и органист, сын Альфреда Калныньша.
 Калныньш, Янис (род. 1991) — латвийский хоккеист; вратарь.